Медве́дица — самка медведя.
 Медведицы () — семейство бабочек.
 Медведицы — наименование жриц богини Артемиды.
 «Медведица» — песня группы «Мумий Тролль».

Реки 
 Медведица — река в Тверской области, впадает в Волгу.
 Медведица — река в Костромской области, впадает в Вочь.
 Медведица — река в Саратовской и Волгоградской областях, впадает в Дон.
 Медведица — река в Тверской области, впадает в Западную Двину.
 Медведица — исчезнувшая река в Ярославле, впадала в Которосль.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Медведица — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия
 Медведица — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Медведица — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Медведица — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Медведица — село в Павинском районе Костромской области.
 Медведица — деревня в Шарьинском районе Костромской области, Конёвское сельское поселение.
 Медведица — деревня в Шарьинском районе Костромской области, Троицкое сельское поселение.
 Медведица — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Медведица — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Медведица — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Медведица — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Медведица — деревня в Рамешковском районе Тверской области.

 Большая Медведица — деревня в Павинском районе Костромской области.

См. также 
 
  (значения)
 
 
 Медведицкие яры — возвышенность, расположенная вдоль правого берега реки Медведицы на севере Волгоградской области.
 Медведицкий — посёлок городского типа в Волгоградской области России.
 «Белая медведица» — российский фильм 2008 года.
 «Белые медведицы» — женский хоккейный клуб из Челябинска.